Березовцы  — топоним:

Беларусь 
 Березовцы — деревня, Ивьевский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Березовцы — деревня, Холхловский сельсовет, Молодечненский район, Минская область